BMW Asian Open, een golftoernooi
Voormalige benaming van de Thailand Masters, een snookertoernooi
Voormalige benaming van het ATP-toernooi van Bangkok.